The Wagon Wheel Show — Live — второй концертный альбом английско-ирландского певца в стиле кантри Нейтана Картера. Релиз альбома состоялся 3 марта 2014 года в Ирландии. Альбом достиг 1 номера в чарте Irish Albums Chart.

Список композиций

Чарты

История релизов

Примечания 

Концертные альбомы 2014 года